Die Schule der Frauen steht für:

 Die Schule der Frauen (Molière), Komödie von Molière (1662)
 Die Schule der Frauen (André Gide), Erzählung von André Gide (1929)
 Die Schule der Frauen (Liebermann), Opera buffa von Rolf Liebermann (1955)